Маркас (Маркос) Луцкис (или Марк Луцкий; , ; 17 января 1905, Псков — 9 февраля 1973, Буэнос-Айрес) — литовский и аргентинский шахматист еврейского происхождения. Серебряный призер чемпионата Литвы 1937 г. Победитель чемпионата Аргентины 1941 г. (звание чемпиона получил Э. Россетто, поскольку в то время Луцкис еще не был гражданином Аргентины). Серебряный призер чемпионатов Аргентины 1947 и 1961 гг. Чемпион Каунаса 1927 и 1928 гг. В составе сборной Литвы участник неофициальной и пяти официальных шахматных олимпиад. Трижды завоевывал призовые места на своей доске.

Биография 
Луцкис родился во Пскове. Кроме Маркаса, в семье было еще двое детей: Клавдия (родилась в конце 1905 г.) и Рафаэль Александр (родился в 1908 г.). Через некоторое время чемья переехала в Каунас, где родители открыли швейную фабрику и магазин.

До Второй мировой войны Луцкис был одним из ведущих шахматистов Литвы. Его первый успех датируется 1927 г., когда он выиграл чемпионат Каунаса и получил право на матч с чемпионом Литвы А. Махтасом. Матч не состоялся по не зависевшим от Луцкиса причинам. Вместо этого он сыграл матч против чемпиона Клайпеды С. Гордона, которого легко победил.

С 1936 г. жил в Клайпеде, несмотря на это, участвовал в каунасских соревнованиях.

В сентябре 1939 года, когда началась Вторая Мировая война, находился на шахматной олимпиаде в Буэнос-Айресе и принял решение не возвращаться в Европу. Его младший брат погиб во время оккупации Каунаса нацистами в 1941 г.

Остался в Аргентине, где провел свою оставшуюся жизнь. Продолжил участие в шахматных турнирах. Неоднократно занимал призовые места в сильных турнирах, в том числе в чемпионатах Аргентины.

После натурализации имя шахматиста стало писаться и читаться по-испански: Маркос вместо Маркас.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Аргентины
Шахматисты Литвы